Power Horse Cup 2013 — дебютный розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Дюссельдорф и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 19 по 25 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Общая информация 
Дюссельдорфский турнир появился в календаре основного тура ассоциации в сезоне-2013 за счёт переформатирования одноимённого командного турнира для национальных сборных. Лидер последнего чемпиона того приза — Янко Типсаревич (тогдашняя 11-я ракетка мира) — возглавил посева первого одиночного чемпионата в рамках соревнования. Впрочем серб, весь тот сезон испытывавший проблемы то со здоровьем, то с игровыми кондициями, не сыграл какой-либо существенной роли в ходе турнира, проиграв уже в стартовом матче. В его отсутствие турнир свёлся к матчу третьей и шестой ракетки посева: Хуан Монако нанёс Яркко Ниеминену одиннадцатое поражение в его тринадцати финалах на подобном уровне. Сильнейшими из несеянных участников турнира стали Игорь Сейслинг и Гвидо Пелья, при этом аргентинец числился накануне турнира лишь 101-й ракеткой мира и пробрался в эту стадию из квалификации, попутно переиграв в основной сетке двух сеянных соперников.

В парном разряде три из четырёх позиций в полуфинале заняли сеянные пары, но титул, в итоге, достался их несеянному противнику: альянс Андре Бегеманн / Мартин Эммрих завоевал свой второй совместный титул, переиграв в решающем матче пару Трет Конрад Хьюи / Доминик Инглот.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Монако обыграл  Яркко Ниеминена со счётом 6-4, 6-3.
 Монако выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ниеминен уступает 1-й финал в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Г. Пелья
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л. Кубот
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Гоффен
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Г. Жемля
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Расселл
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= В. Троицки
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=6| RD1-seed11=
| RD1-team11= Г. Соэда
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А. Гем
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Т. Камке
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Б. Беккер
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= А. Бедене
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Н. Давыденко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Я. Типсаревич
| RD2-score01-1=61
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Г. Пелья
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Жемля
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=63
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= В. Троицки
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=<small>3/wc
| RD2-team05= Х. Монако
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А. Гем
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Т. Камке
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= А. Бедене
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Г. Пелья
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= В. Троицки
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=<small>3/wc
| RD3-team03= Х. Монако
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Т. Камке
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= Г. Пелья
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=68
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=<small>3/wc
| RD4-team02= Х. Монако
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Андре Бегеманн /  Мартин Эммрих''' обыграли  Трета Конрада Хьюи /  Доминика Инглота со счётом 7-5, 6-2.
 Бегеманн выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эммрих выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Power Horse Cup
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP
 

Германия
Теннис
Май 2013 года
2013